La mixité, en général, désigne la présence ou le contexte d'individus des deux genres sexuels dans un groupe ou un concept donné.

Le mot se spécialise dans des contextes particuliers :
 La mixité, instruction et éducation en commun des garçons et des filles, dans des groupes mixtes.
 En sociologie, on parle de mixité sociale, caractère hétéroclite d'une société.

Voir aussi 
 Mixte est une série télévisée diffusée en 2021 retraçant l'ouverture d'un lycée de province aux filles pour la première fois dans les années 1960.
 Mix-Cité est le nom d'une association loi de 1901 militant pour l'égalité des sexes et des sexualités, cofondée en 1997 par Clémentine Autain et Thomas Lancelot-Viannais et dissoute en 2013.